Die Tweede Divisie 1960/61 war die fünfte Spielzeit der dritthöchsten niederländischen Fußballliga. An ihr nahmen 18 Mannschaften teil, die erstmals in einer Gruppe spielten.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Erstplatzierten stiegen direkt in die Eerste Divisie auf. Ein potenzieller dritter Aufsteiger wurde zwischen dem Dritten, Vierten ermittelt. Der Sieger musste dann noch gegen den Vertreter der Eersten Divisie antreten. Der Letzte und Vorletzte stieg in den Amateurbereich ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Play-offs 

|}

|}

Weblinks 
 Tweede Divisie auf RSSSF

1960
Fußballsaison 1960/61